Кубок Азии по футболу среди женщин 1979 года — третий по счету футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 11 по 21 января в Индии. Участниками турнира были Китайский Тайбэй, Малайзия, Гонконг. Индию на турнире представляли две команды: Северная и Южная. А женская сборная Австралии была представлена командой из Западной провинции. Победителем турнира стал Китайский Тайбэй, обыгравшая в финале со счетом 2-0 сборную Южной Индии.

Групповая стадия

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com
 Протокол турнира на сайте ФИФА 

Кубки Азии по футболу среди женщин
Спорт в Индии в 1979 году
Январь 1979 года
Международные соревнования по футболу в Индии